Ричард Адриан Джейкс (, род. 2 апреля 1973 года, Ройал-Лемингтон-Спа, графство Уорикшир, Великобритания) — композитор и музыкальный продюсер. Известен он своим сотрудничеством с компанией Sega, в частности, созданием композиций для игр серии Sonic the Hedgehog.

Биография 
Ричард Джейкс родился 2 апреля 1973 года в британском курортном городке Ройал-Лемингтон-Спа. Вырос в семье музыкантов. С 5 лет учился игре на фортепиано, а в 9 лет начал сам писать свои песни. Окончив музыкальные школы в городах Уэлс и Колчестер, Джейкс поступил в Королевскую академию музыки при Лондонском университете.

В 1994 году молодой композитор нашёл работу в европейском отделении Sega. Здесь он принял участие в написании музыки для игр на Sega Saturn, в частности, для проектов Sonic 3D и Sonic R. До своего ухода из Sega 2001 года, Джейкс создал мелодии для автосимулятора Metropolis Street Racer и платформера Jet Set Radio. Известным композитор стал после написания вместе с Лондонским симфоническим оркестром саундтрека для приключенческого боевика Headhunter. За проделанную работу Джейкс получил ряд наград от игровых изданий, а мелодии исполнялись на симфоническом концерте в Лейпциге в 2003 году.

Помимо компьютерных игр, Ричард Джейкс также пишет музыку для сериалов и фильмов. Он принимал участие в написании мелодий для фильма «Смерть супермена» и сериала «Wright vs. Wrong».

Игрография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль на сайте Soundcloud
 Ричард Джейкс на сайте Sega Retro

Персоналии:Уорикшир
Композиторы музыки для компьютерных игр
Музыканты Sonic the Hedgehog